Menselijke waardigheid
 Kerkelijk ambt
 Functie (positie)
 Oxidatietoestand, een maat voor de mate waarin een atoom geoxideerd is

Zie ook 
 Valentie (doorverwijspagina)